Marysville ist die Bezeichnung mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Marysville (Arkansas)
 Marysville (Idaho)
 Marysville (Indiana)
 Marysville (Iowa)
 Marysville (Kalifornien)
 Marysville (Kansas)
 Marysville (Michigan)
 Marysville (Montana)
 Marysville (New York)
 Marysville (Ohio)
 Marysville (Pennsylvania)
 Marysville (South Carolina)
 Marysville (Texas)
 Marysville (Virginia)
 Marysville (Washington) in Snohomish County

in Australien:
 Marysville (Victoria)

Siehe auch: 
 North Marysville
 Marysville Township
 Maryville